Knudsen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kerry Knudsen
 Henning Knudsen